Fort James ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Fort James (Antigua), Ruine in Saint John’s (Antigua und Barbuda) auf Antigua
 Fort James, Ruine auf Kunta Kinteh Island, Gambia 

Siehe auch:
 Fort St. James (British Columbia), Gemeinde in British Columbia, Kanada